5-й национальный чемпионат Армении по футболу сезона-1996/97 — турнир Высшей лиги, в котором вновь приняли участие 12 клубов. Чемпионом во второй раз подряд и в третий в истории стал «Пюник» (Ереван).

 Этот сезон был последним, проведенным по системе "осень-весна". Последующие турниры было решено разыгрывать по системе "весна-осень". При изменении системы розыгрыша изменилось количество клубов, выбывающих в Первую лигу. 
 
 «Карабах» (Ереван) переименован в СКА «Карабах» (Ереван).
 «Ван» (Ереван) был расформирован после окончания чемпионата. Его место занял АСС (Ереван), занявший итоговое 9-е место.
 «Арабкир» (Ереван) также был расформирован после окончания чемпионата.
 Напрямую в Первую лигу выбыл ЦСКА (Ереван), снявшийся с турнира, а «Зангезур» (Горис) — после переходного матча.
 В Высшую лигу из Первой напрямую поднялся «Двин» (Арташат), а после переходного матча — «Лори» (Ванадзор).

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Переходный матч

18.06.1997, Абовян

«Лори» (Ванадзор) — «Зангезур» (Горис) — 1:0. Гол: А. Пирумян.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 1996/1997
 Первая лига Армении по футболу 1996/1997

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1996/97 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1996/97 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-Лига 1996/97 

Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Армении в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Армении в 1997 году
Чемпионат Армении по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997